Ахилл:

 Ахилл — в греческой мифологии, герой, участвовавший под предводительством Агамемнона в походе против Трои.
 Ахилл — греческое мужское имя.
 Ахилл Татий (II в. н. э.) — греческий писатель, известный в первую очередь как автор романа «Левкиппа и Клитофонт».
 Ахилл Александрийский (ум. 312/313) — епископ Александрийский.
 «Ахилл» — кирлангич Черноморского флота России.

См. также 
 Ахиллес (значения)